Мурос-де-Налон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 8,09 км². Население — 1959 человек (на 2010 год).

Население

Известные уроженцы 
 Гарсиа Сампедро, Томас (1860—1937) — испанский художник.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии